Toponímia:
 Victory (Comtat de Saratoga), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Victory (Comtat de Cayuga), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Victory (Vermont)
 Victory Gardens, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Victory Lakes, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Mount Victory, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Victory (volcà), volcà que es troba a Nova Guinea
 Biografia: Antoni Victory Taltavull (Maó, 1861 - 1931), militar, polític i intel·lectual menorquí
 Miscel·lània:
 Victory (àlbum de Running Wild), àlbum del grup alemany Running Wild
 Victory (pel·lícula del 1995), pel·lícula protagonitzada per Willem Dafoe
 Victory (pel·lícula del 1919), pel·lícula protagonitzada per Lon Chaney
 Victory Songs, tercer àlbum d'Ensiferum publicat el 2007
 HMS Victory, vaixell britànic que va participar en la Batalla de Trafalgar
 Mukura Victory Sports FC, club de futbol de la ciutat de Butare (Ruanda)
 Winged Victory, pel·lícula americana dirigida per George Cukor